Аппен — немецкая фамилия и топоним:

Топоним 
 Аппен — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

Фамилия 
Известные носители:
 
 Аппен, Карл фон (1900—1981) — немецкий сценограф, художник-соавтор последних трёх режиссёрских работ Бертольда Брехта.
 Аппен, Марио фон (род. 1965) — немецкий гребец.
 Аппен, Хенрик фон (род. 1994) — чилийский горнолыжник.